Ronco puede referirse a:
 Ronco, familia de peces incluida en el orden Perciformes 
 Ronco, juego de naipes que se juega con la baraja española de 40 cartas
 Ronco, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Fayette en el estado estadounidense de Pensilvania
 Ronco all'Adige, localidad y comune italiana de la provincia de Verona, región de Véneto
 Ronco Biellese, localidad y comune italiana de la provincia de Biella, región de Piamonte
 Ronco Briantino, localidad y comune italiana de la provincia de Monza y Brianza, región de Lombardía
 Ronco Canavese, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte 
 Ronco Scrivia, localidad y comune italiana de la provincia de Génova, región de Liguria
 Ronco sopra Ascona, comuna suiza del cantón del Tesino, situada en el distrito de Locarno